Taizé francia település Burgundia régióban
Taizé-Aizie - francia település Charente megyében
Taizéi közösség - ökumenikus szerzetesrend Taizében